De World Touring Car Cup 2019 was het vijftiende seizoen van de World Touring Car Cup en het tweede seizoen onder deze naam na de samenvoeging tussen het World Touring Car Championship en de TCR International Series. Het seizoen bestaat uit dertig races, verdeeld over tien raceweekenden. Gabriele Tarquini is de regerend kampioen bij de coureurs.

Norbert Michelisz werd in de laatste race tot kampioen gekroond door als vijfde te eindigen, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Esteban Guerrieri voor te blijven.

Teams en coureurs

Kalender
De World Touring Car Cup-kalender voor 2019 is bekendgemaakt op 5 december 2018. Ten opzichte van de kalender van 2018 is er één wijziging; de ronde op het Wuhan Street Circuit is vervangen door een ronde op het Sepang International Circuit.

* Tiago Monteiro behaalde oorspronkelijk de pole position, maar kreeg een straf van drie startplaatsen. Hij behield wel de punten voor zijn pole position.

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

2019
Autosport in 2019